Пейо Пеев може да се отнася за:

 Пейо Пеев (р. 1947) – български текстописец
 Пейо Пеев (р. 1951) – български барабанист